Anthology: Set the World Afire é um álbum da banda americana Megadeth, lançado em 2008. Trata-se de uma coleção de dois discos que abragem toda a carreira da banda, lançada em 30 de setembro pela Capitol/EMI.

Faixas

Disco 1 

 "Mechanix"
 "Rattlehead"
 "Peace Sells"
 "Wake Up Dead"
 "Devil's Island"
 "Anarchy in the U.K."
 "Set The World Afire"
 "Into The Lungs Of Hell"
 "In My Darkest Hour"
 "Holy Wars... The Punishment Due"
 "Tornado of Souls"
 "Hangar 18"
 "Take No Prisoners"
 "Go To Hell"
 "Sweating Bullets"
 "Crown of Worms"
 "High Speed Dirt" [Demo]¹

Disco 2 

 "Skin O' My Teeth"
 "Ashes In Your Mouth"
 "Breakpoint"
 "Angry Again"
 "Train of Consequences"
 "Reckoning Day"
 "A Tout Le Monde"
 "The Killing Road"
 "New World Order"
 "Trust"
 "She-Wolf"
 "Insomnia"
 "Prince of Darkness"
 "Kill The King"
 "Dread And The Fugitive Mind"
 "Foreclosure Of A Dream"
 "Symphony of Destruction" (live, Cow Palace, 1992)²
 "Peace Sells" (live, Cow Palace, 1992"

¹Inédita
²Inédita nos E.U.A.

Álbuns de Megadeth
Coletâneas de 2008